Абдулла́ Ари́пов:
 Арипов, Абдулла (1941—2016) — советский и узбекский поэт, классик узбекской поэзии, Герой Узбекистана.
 Арипов, Абдулла Нигматович (род. 1961) — государственный деятель Узбекистана, премьер-министр Узбекистана с 2016 года.